Iron County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Iron County (Michigan)
Iron County (Missouri)
Iron County (Utah)
Iron County (Wisconsin)